Ламбе́ск () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 45 км на північ від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 3856 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 9662,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Ламбеск на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Ламбеск на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 

 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон
 Землетрус в Ламбеску 1909 року

Примітки 

Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон